Кубок світу із шахів 2005 — шаховий турнір, який пройшов від 27 листопада до 17 грудня в Ханти-Мансійську (Росія). У турнірі за нокаут-системою взяло участь 128 шахістів. Слугував кваліфікацією на чемпіонат світу 2007.

Шахісти, які посіли перші десять місць, кваліфікувалися на Чемпіонат світу 2007. Один із них, Етьєн Бакро, кваліфікувався в кандидатські матчі завдяки рейтингові, звільнивши таким чином місце для одинадцятого гравця кубка світу, Володимира Малахова.

Переможцем турніру став Левон Аронян.

Тло 
Кубок світу 2005 був частиною кваліфікаційного циклу чемпіонату світу 2007. Троє учасників кубка світу, Левон Аронян, Олександр Грищук і Борис Гельфанд, потім кваліфікувалися на той чемпіонат, який був турніром у два кола з вісьмома учасниками, і Гельфанд там посів 3-тє місце.

Перша четвірка учасників чемпіонату світу ФІДЕ 2005 (Веселин Топалов, Вішванатан Ананд, Петро Свідлер і Олександр Морозевич) вже були кваліфікувалися на Чемпіонат світу 2007 і тому були звільнені від кубка світу.

Формат 
Турнір проходив за схемою чемпіонатів світу ФІДЕ 1998—2004: кожен раунд складався з двох основних партій (за винятком фіналу, в якому партій було чотири), після яких йшов тай-брейк якщо основні партії не виявляли переможця. Гравці, які поступились у перших трьох раундах, вибували, а ті, хто вибув у 4-7 раундах, далі визначали 16 перших місць.

Контроль часу основних партій — 90 хвилин на перші 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід. у випадку нічиї грався тай-брейк — 4 партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід; потім, якщо необхідно, дві партії в бліц (5 хвилин на всю партію + 10 секунд на кожен хід); потім одна гра армагедон (білі мають 6 хвилин і повинні виграти, чорні мають 5 хвилин, але їм достатньо нічиєї).

Шляхи відбору на турнір 
Остаточний список 128-ми учасників був таким:
 Троє з чотирьох півфіналістів Чемпіонату світу ФІДЕ 2004 (Рустам Касимджанов, Майкл Адамс і Теймур Раджабов); четвертий півфіналіст, Веселин Топалов, був чинним чемпіоном світу і йому вже була гарантована участь у чемпіонаті світу.
 Чемпіонка світу 2004 (Антоанета Стефанова).
 Чемпіон світу серед юніорів 2004 (Пентала Харікрішна).
 22 шахістів з найвищим рейтингом Ело. До уваги брався середній показник між липнем 2004 року і січнем 2005-го.
 90 учасників кваліфікувались за підсумками континентальних чемпіонатів і зональних турнірів:
 46 гравців з Європи,
 19 шахістів з Америки,
 19 гравців з Азії та Океанії,
 6 гравців з Африки.
 8 номінантів від президента ФІДЕ.
 3 номінанти від місцевих організаторів турніру.

Учасники 
Всі учасники є гросмейстерами, якщо не вказано інше.

, 2748
, 2725
, 2724
, 2720
, 2717
, 2710
, 2707
, 2704
, 2704
, 2699
, 2696
, 2694
, 2690
, 2682
, 2679
, 2677
, 2675
, 2674
, 2674
, 2673
, 2673
, 2670
, 2668
, 2666
, 2663
, 2663
, 2663
, 2662
, 2659
, 2658
, 2658
, 2658
, 2655
, 2654
, 2653
, 2653
, 2652
, 2652
, 2652
, 2648
, 2648
, 2646
, 2646
, 2646
, 2645
, 2644
, 2641
, 2641
, 2640
, 2637
, 2637
, 2637
, 2635
, 2634
, 2634
, 2632
, 2632
, 2631
, 2626
, 2624
, 2622
, 2620
, 2619
, 2618

, 2616
, 2614
, 2612
, 2612
, 2608
, 2603
, 2601
, 2601
, 2600
, 2599
, 2598
, 2596
, 2592
, 2591
, 2589
, 2588
, 2587
, 2586
, 2586
, 2585
, 2584
, 2584
, 2582
, 2582
, 2581
, 2581
, 2579
, 2578
, 2577
, 2576
, 2574
, 2572
, 2570
, 2570
, 2567
, 2565
, 2562
, 2551
, 2546
, 2541
, 2538
, 2529
, 2519, no title
, 2516
, 2510
, 2510
, 2508, IM
, 2506
, 2506, IM
, 2506, IM
, 2501
, 2500
, 2500, IM
, 2491
, 2490
, 2480
, 2479, IM
, 2445, IM
, 2432, FM
, 2400, IM
, 2381, no title
, 2306, FM
, 2303, no title
, 2264, FM

Нотатка: 7-й номер посів Акопян не з'явився на матч першого раунду проти Лейна і, таким чином, програв через неявку.

Фінальне положення 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перших 11 учасників кваліфікувались на кандидатський турнір до чемпіонату світу 2007.

Результати, раунди 5-7 

Шахісти, які програли в 4-6 раундах, грали між собою міні-матчі, щоб визначити місця з третього по шістнадцяте.

Матчі за розподіл місць 

Раунд 5
За місця 9–16
 (97) Магнус Карлсен 1½–½ Жоель Лотьє (15)
 (13) Гата Камський 1½–½ Костянтин Сакаєв (23)
 (22) Володимир Малахов 1½–½ Олексій Дрєєв (12)
 (19) Франсіско Вальєхо Понс 2½–1½ Люк ван Велі (40)

Раунд 6
За місця 5–8
 (39) Сергій Рублевський 1½–2½ Євген Барєєв (17)
 (38) Михайло Гуревич 0–2 Борис Гельфанд (5)

За місця 9–12
 (22) Володимир Малахов 2½–3½ Магнус Карлсен (97)
 (13) Гата Камський 3½–2½ Франсіско Вальєхо Понс (19)

За місця 13–16
 (15) Жоель Лотьє 2½–3½ Люк ван Велі (40)
 (12) Олексій Дрєєв 1½–½ Костянтин Сакаєв (23)

Раунд 7
Матч за 3-тє місце
 (2) Етьєн Бакро 2½–1½ Олександр Грищук (4)

Матч за 5-те місце
 (5) Борис Гельфанд 1½–2½ Євген Барєєв (17)

Матч за 7=ме місце
 (39) Сергій Рублевський 1½–½ Михайло Гуревич (38)

Матч за 9-те місце
 (97) Магнус Карлсен 1–3 Гата Камський (13)

Матч за 11-те місце
 (22) Володимир Малахов 1½–½ Франсіско Вальєхо Понс (19)

Матч за 13-те місце
 (40) Люк ван Велі 1½–2½ Олексій Дрєєв (12)

Матч за 15-те місце
 (15) Жоель Лотьє 3½–3½ Костянтин Сакаєв (23)

Результати, раунди 1-4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Умови кубка світу 2005  

Шахові турніри 2005
Кубок світу із шахів
2005 у шахах
Листопад 2005
Грудень 2005